Сливен — місто в Болгарії.
 Сливен — община в Болгарії.
 «Сливен» — болгарський футбольний клуб.